Major League Soccer 2017 var den tjugoandra säsongen av MLS. Toronto vann både Supporters' Shield och MLS Cup, detta var första gången ett kanadensiskt lag vann.

Poängtabeller

Eastern Conference

Western Conference

Sammanlagd tabell

Resultattabell

Slutspel

Källor
Rsssf.com

2017 i USA
2017 i Kanada
Fotbollssäsongen 2017
2017